Modo – in logica, indica le modalità con cui un predicato si riferisce al soggetto.
 Modo –  una delle tre categorie principali che compongono il sistema di coniugazione verbale
 Modo – in musica, insieme ordinato di intervalli musicali derivato da una corrispondente scala musicale 
 Modo – disposizione accessoria del negozio giuridico gratuito che impone un'obbligazione al destinatario della liberalità
 Modo – rivista italiana
 modo – software per computer grafica 3D
 Modo Hockey – squadra di hockey su ghiaccio svedese
 Mo-Do (1966-2013) – nome d'arte del cantante e modello italiano Fabio Frittelli
 Modo – distribuzione elementare di un campo elettromagnetico che può propagarsi in una guida d'onda